Буффало (, то есть «бизоны») — неформальное прозвание военнослужащих 10-го кавалерийского полка в армии Соединённых Штатов, сформированного 21 сентября 1866 года в Форт-Ливенуорте, штат Канзас, и целиком состоявшего из солдат-афроамериканцев.

Прозвище было дано «негритянской кавалерии» индейскими племенами, с которыми она сражалась, но в конечном итоге стало синонимом всех афроамериканских полков, образованных в 1866 году:
 9-й кавалерийский полк;
 10-й кавалерийский полк;
 24-й пехотный полк;
 25-й пехотный полк.

Хотя некоторые афроамериканские полки были созданы в ходе Гражданской войны и сражались на стороне армии Союза (в том числе 54-й Массачусетский пехотный добровольческий полк), собственно солдаты-буффало были организованы решением Конгресса уже по окончании военных действий как первый «чёрный» полк регулярной армии США мирного времени.

Самый пожилой из этих солдат, Марк Мэттьюз, умер в возрасте 111 лет 6 сентября 2005 года. Он был похоронен на Арлингтонском кладбище.

В культуре 

 Песня  группы Bob Marley & The Wailers из альбома Confrontation

Примечания

Литература 
 Glasrud, Bruce A, and Michael N. Searles, eds. Buffalo Soldiers in the West: A Black Soldiers Anthology (Texas A&M University Press, 2007) 
 Kenner, Charles L. Buffalo Soldiers and Officers of the Ninth Cavalry, 1867–1898: Black and White Together (University of Oklahoma Press, 1990)

Ссылки 

Buffalo Soldiers at San Juan Hill 

Военная история США
Появились в 1866 году
История индейцев США
Дикий Запад
Афроамериканцы